Serraca punctinalis är en fjärilsart som beskrevs av Giovanni Antonio Scopoli 1763. Serraca punctinalis ingår i släktet Serraca och familjen mätare. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor 

Mätare
punctinalis